Das Milan Indoor 2001 war ein Tennisturnier, welches vom 29. Januar bis 4. Februar 2001 in Mailand stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2001 und wurde in der Halle auf Teppichbelag ausgetragen. In derselben Woche wurden in Bogotá die Cerveza Club Columbia Open gespielt, die wie das Turnier in Mailand zur International Series zählten.

Titelverteidiger im Einzel war der Schweizer Marc Rosset, der in diesem Jahr das Achtelfinale gegen Greg Rusedski verlor. Sein Landsmann Roger Federer konnte als Setzlistensiebter das Endspiel erreichen, wo er den ungesetzten Franzosen Julien Boutter in drei Sätzen besiegte und damit in seinem dritten Finale den ersten Titel der Karriere gewann.
Die Vorjahressieger im Doppel, David Adams und John-Laffnie de Jager, nahmen beide nicht teil bzw. Adams zog vor Beginn seines ersten Matches die Teilnahme zurück. Die ungesetzten Niederländer Paul Haarhuis und Sjeng Schalken erreichten das Endspiel, in dem sie die an vier gesetzten Johan Landsberg und Tom Vanhoudt besiegten. In dieser Konstellation war es der dritte gemeinsame Titel der Turniersieger. Insgesamt gewann Haarhuis seinen 51. und Schalken seinen 4. Titel der Karriere.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 375.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 400.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2001
Tennisturnier in Mailand